Brentford FC (celým názvem: Brentford Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v západním Londýně. Založen byl v roce 1889. V sezóně 2013/14 postoupil ze 3. nejvyšší soutěže (League One). V sezonách 2014/15 až 2020/21 Brentford hrál 2. nejvyšší soutěž (EFL Championship) V playoff sezony 2020/21 se Brentfordu povedlo postoupit do Premier League a od sezóny 2021/22 hraje nejvyšší anglickou ligovou soutěž. Úhlavním rivalem týmu je Fulham FC a Queens Park Rangers FC. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Griffin Park s kapacitou 12 573 diváků.

Získané trofeje 
 London Senior Cup ( 1× )
 1897/98
 London Challenge Cup ( 3× )
 1934/35, 1964/65, 1966/67
 London War Cup ( 1× )
 1941/42

Soupiska
K 21. srpnu 2022

Na hostování

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1937/38, 1945/46, 1948/49, 1988/89
 EFL Cup
 4. kolo: 1982/83, 2010/11
 EFL Trophy
 Finále: 1984/85, 2000/01, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1897–1898: London League (Division One)
 1898–1899: Southern Football League (Division Two London)
 1899–1901: Southern Football League (Division Two)
 1901–1913: Southern Football League (Division One)
 1913–1915: Southern Football League (Division Two)
 1919–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1933: Football League Third Division South
 1933–1935: Football League Second Division
 1935–1947: Football League First Division
 1947–1954: Football League Second Division
 1954–1958: Football League Third Division South
 1958–1962: Football League Third Division
 1962–1963: Football League Fourth Division
 1963–1966: Football League Third Division
 1966–1972: Football League Fourth Division
 1972–1973: Football League Third Division
 1973–1978: Football League Fourth Division
 1978–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League First Division
 1993–1998: Football League Second Division
 1998–1999: Football League Third Division
 1999–2004: Football League Second Division
 2004–2007: Football League One
 2007–2009: Football League Two
 2009–2014: Football League One
 2014–2016: Football League Championship
 2016–2021 : English Football League Championship
 2021– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1889
Fotbalové kluby v Londýně